

Persone 
 Bonucci – cognome italiano
 Alberto Bonucci (1918-1969) – attore e cabarettista italiano
 Arturo Bonucci (1894-1964) – violoncellista italiano
 Arturo Bonucci (1954-2002) – violoncellista italiano, nipote del violoncellista omonimo
 Emilio Bonucci (1948-2022) – attore italiano, figlio dell'attore Alberto
 Leonardo Bonucci (1987) – calciatore italiano, di ruolo difensore
 Silvia Bonucci (1964-2015) – scrittrice e traduttrice italiana
 Stefano Bonucci (1521-1589) – cardinale e vescovo cattolico italiano

Altro 
 36036 Bonucci – asteroide della fascia principale